

Anno 
 460 o 460 a.C.

Codici 
 460 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Area 52 Observatory, presso Nashville, nel Tennessee

Matematica 
 460 – numero